Paralympische Spiele 1980 steht für:

 Sommer-Paralympics 1980 in Arnheim, Niederlande
 Winter-Paralympics 1980 in Geilo, Norwegen